Les honghuzi  (红胡子, littéralement « Barbes rouges ») sont des bandits chinois agissant dans les zones frontalières entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire dans le sud-est de la Sibérie, l'Extrême-Orient russe, et la Chine du Nord-Est (plus tard appelée Mandchourie). Le mot est parfois retranscrit en hong huzi, hong hu zi, hunghutze, hun-hutze, etc. Il y a également une translittération commune avec le mot russe khunkhuzy, (et une dérivation régressive pour le singulier khunkhuz).

Résistance à l'occupation étrangère 
Vers la fin du , les honghuzi harcèlent les Russes dans leurs efforts de construction du chemin de fer de l'Est chinois et attaquent généralement les troupes russes en Mandchourie. Les honghuzi participent à la révolte des Boxers contre l'alliance des huit nations, et mènent une guérilla après l'invasion russe de la Mandchourie. Les honghuzi sont principalement d'origine chinoise. La plupart sont des anciens soldats ou des travailleurs sans emploi. En 1907, des honghuzi sont recrutés pour combattre les forces de la République de Chine dans le Nord-Est de la Chine.

Certains honghuzi, comme Lao Pie-fang,  attaquent également les forces japonaises durant leur invasion de la Mandchourie et leur pacification du Mandchoukouo. Un officier japonais dit à Fred Arthur McKenzie que « les voleurs venaient parfois et tiraient des coups de feu dans nos maisons la nuit. Si nous ne faisions pas d'épais murs de terre autour, ils nous tueraient ».

Notes

Voir aussi 
Shanlin

Histoire de la Russie
Histoire de la Mandchourie